Алекса́ндр Ви́кторович Игнате́нко () — советский футболист, нападающий, полузащитник и российский тренер.

Карьера

Клубная 
Начал играть в ворошиловградской команде «Заря» в 1969 году и выступал за неё 13 лет, став чемпионом СССР 1972 года. Службу в рядах советской армии проходил в 1974—1975 годах в составе СКА (Киев) и ЦСКА. Закончил играть в 35 лет в липецком «Металлурге».

Тренерская 
В 1989 году окончил Высшую школу тренеров. Тренировал команды «Металлург» из Липецка, «Тюмень», «Кристалл» Смоленск, «Спартак» Щёлково, «Торпедо-Металлург» Москва, «Содовик» Стерлитамак, Балтику", в 2008 году работал в спортивном отделе клуба «Москва». В 2009 году — главный тренер клуба «Волгарь-Газпром-2». В 2010 году стал главным тренером «Авангарда» Курск.

Футболисты СССР
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Тренеры ФК «Металлург» Липецк
Тренеры ФК «Тюмень»
Тренеры ФК «Кристалл» Смоленск
Тренеры ФК «Спартак» Щёлково
Тренеры ФК «Содовик»
Тренеры ФК «Балтика»
Тренеры ФК «Волгарь»
Тренеры ФК «Авангард» Курск